Комарі́вка (до 1945 року — Новий Ітак, Яни-Ітак; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.